Суфенат () е когномен и може да се отнася за:

 Марк Ноний Суфенат, народен трибун 56 пр.н.е.
 Публий Суфенат Вер, римски суфектконсул 132 г.
 Публий Суфенат Вер (консул 152 г.), суфектконсул 152 г.
 Требула Суфенас, древен град на сабините в Лацио